Valhalla kan henvise til flere artikler:

 Valhal – i nordisk mytologi Odins bolig i Asgård
 Valhalla (tegneserie) – serietitlen på en række danske tegneseriealbum
 Valhalla (tegnefilm) – titlen på en dansk tegnefilm fra 1986
 Valhalla (film) – titlen på en dansk film fra 2019
 Valhalla - en tidligere forlystelse i Tivoli, København
 Walhalla – navnet på et tempel i nærheden af Regensburg